Die Provinz Sofala liegt im Osten Mosambiks, auf dem Sofala-Schelf. Sie hat eine Fläche von 68.018 km². Auf dieser Fläche leben 2.259.248 Menschen (Zensus 2017).

Die Hauptstadt der Provinz Sofala ist die Stadt Beira. Sie hat 533.825 Einwohner.

Seit 1960 befindet sich in der Provinz Sofala der Nationalpark Gorongosa, der über einen einzigartigen Artenreichtum verfügt.

Es gibt in dieser Provinz in der Bucht gegenüber von Beira auch den Ort Sofala.

Administrative Gliederung 
Die Provinz Sofala ist in zwölf Distrikte unterteilt:

Weblinks 

 Portal do Governo da Província de Sofala. auf www.sofala.gov.mz (portugiesisch)
 Portal da provincia de Sofala: Ver Meu Distrito. auf www.sofala.gov.mz (portugiesisch)
 Portal do Governo de Moçambique: Geografia de Moçambique > Mapa. Interaktive Karte mit den Provinzen, auf www.portaldogoverno.gov.mz (portugiesisch)

Einzelnachweise 

Mosambikanische Provinz